Торн — многозначное понятие:

 Торн — буква древнеанглийского алфавита.
 Торн — красный дракон из трилогии Кристофера Паолини «Наследие».
 Торн — вымышленная вселенная писателя Виталия Зыкова.

Топоним 
 Торн — немецкое название города Торунь в Польше.
 Торн — остановочный пункт Свердловской железной дороги в Ханты-Мансийском автономном округе Тюменской области России.
 Торн-Бей — государственный гражданский гидроаэропорт, расположенный в городе Торн-Бей, (Аляска), США.

Фамилия

А 
  (также известен как sWooZie; род. 1980) — тринидадский и американский видеоблогер, лауреат премии Streamy в категории анимации (2016).

Б 
  (род. 1942) — американский социолог, лауреат Премии Джесси Бернарда Американской социологической ассоциации (2002).
 Торн, Белла (род. 1997) — американская актриса и певица.
  (род. 1993) — канадский легкоатлет, бронзовый медалист Чемпионата мира по спортивной ходьбе на 20 км (2015).
  (род. 1975) — новозеландский регбист, обладатель Кубка мира (2011).

В 
  (1844—1930) — люксембургский политик, член Государственного совета (1885—1888) и премьер-министр (1916—1917).
  (род. 1996) — шведский лыжник, участник зимних Олимпийских игр (2018).
 Торн, Вилли (1954—2020) — британский снукерист.

Г 
  (1875—1923) — британский журналист и писатель.
 Торн, Гастон (1928—2007) — люксембургский и европейский политический деятель.
  (1897—1942) — британский крикетчик и военный деятель, командующий Силами обороны Цейлона (1937—1939).
  (род. 1946) — новозеландский регбист, политик и телеведущий, член Палаты представителей (1990—1993).

Д 
 Торн, Дайан (1943—2020) — американская актриса, эротическая модель.
 Торн, Джек (род. 1978) — английский сценарист и драматург.
  (род. 1987) — британский математик, профессор Кембриджского университета (с 2015), лауреат Премии Уайтхеда (2017), приглашённый докладчик на Международной конгрессе математиков (2018).
  (1882—1956) — новозеландский политик, президент Лейбористской партии (1929—1930), член Палаты представителей (1935—1946).
  (род. 1967) — британский контрабасист и композитор.
  (1838—1905) — австралийский политик, премьер колонии Квинсленд (1876—1877).
  (1853—1934) — британский юрист и политик, мэр Вулвергемптона (1902—1903), член Палаты общин от Южного Вулвергемптона (1908—1929).
  (1906—2004) — американский нефролог, обладатель медали Public Welfare (1997).
 Торн, Джордж (род. 1993) — английский футболист.
  — британский гольфист, участник летних Олимпийских игр (1900).
  (род. 1944) — американский предприниматель и дипломат, посол США в Италии (2009—2013).
 Торн, Дэвид (род. 1953) — американский композитор и гитарист.
  (род. 1964) — британский крикетчик, игрок Чемпионата графств в составе команды Уорикшира.
  (род. 1965) — австралийский игрок в регбилиг, игрок Лиги регби Нового Южного Уэльса в составе клуба «Ньюкасл Найтс».

Ж 
  (1783—1841) — люксембургский и бельгийский юрист и политик, член Национального конгресса Бельгии (1830—1831), губернатор бельгийских провинций Люксембург (1830—1836) и Эно (1836—1841).

К 
  (1923—2021) — перуанский писатель.
  (1924—2014) — британский композитор, лауреат премии «Оскар» за адаптированную музыку к фильму (1967).
  (род. 1967) — нидерландский комик, лауреат Премии Анни Шмидт за песню для театра (1998) и премии Poelifinario за представление для кабаре (2007).
 Торн, Кип Стивен (род. 1940) — американский физик и астроном.
  (род. 1952) — британский географ, заведующий кафедрой физической географии Ноттингемского университета, лауреат Премии Бэка Королевского географического общества (2016).
  (1934—1992) — британский историк и политолог, член Британской академии (с 1982).
 Торн, Кэлли (род. 1969) — американская актриса.
  (род. 1990) — игрок в канадский футбол в составе клубов Канадской футбольной лиги «Бритиш Коламбия Лайонс» и «Калгари Стампидерс».

М 
 Торн, Марта (род. 1953) — американский архитектор, исполнительный директор Притцкеровской премии.
 Торн, Мишель (род. 1985) — немецкий общественный деятель в сфере свободных данных.
 Торн, Мишель (род. 1975) — британская порноактриса.
  (род. 1974) — британский писатель и журналист.

Н 
 Торн, Наутика (род. 1984) — американская порноактриса.
  (род. 1932) — британский политик, член Палаты общин от Южного Илфорда (1979—1992).
  — панамская легкоатлетка, чемпионка Игр Центральной Америки и Карибского бассейна в беге на 100 м, эстафете 4×100 м, беге с барьерами на 80 м (1938).

П 
  (род. 1960) — игрок в австралийский футбол, чемпион Австралии в составе команды штата Западная Австралия (1983).
  (род. 1973) — британский футболист, полуфиналист Кубка Футбольной лиги Англии в составе клуба «Суиндон Таун» (1995).
  (род. 1964) — американский кантри- и блюз-музыкант.

Р 
 Торн, Реймонд (1887—1921) — американский пловец.
 Торн, Рип (1931—2019) — американский киноактёр, режиссёр и продюсер.
 Торн, Роберт Фолджер (1920—2015) — американский ботаник.
  (род. 1945) — австралийская пловчиха, серебряная медалистка летних Олимпийских игр в эстафете 4×100 м вольным стилем (1964).
  (род. 1966) — австралийский игрок в регбилиг, чемпион Лиги регби Нового Южного Уэльса в составе клуба «Кентербери-Бэнкстаун Булдогс» (1988).
 Торн, Род (род. 1941) — американский баскетболист.
  (род. 1930) — канадская бегунья, участница летних Олимпийских игр (1952).
  (род. 1967) — канадский горнолыжник, участник зимних Олимпийских игр (1992).
  (ур. Шепланд; род. 1958) — австралийский игрок в сквош, чемпионка мира (1981), супруга Росса Торна.
  (род. 1957) — австралийский игрок в сквош, победитель Открытого чемпионата Австралии (1983), серебряный медалист Чемпионата мира в составе национальной сборной (1981).
  (род. 1975) — новозеландский регбист, чемпион турнира «Супер 14» в составе клуба «Крусейдерс» (2006, 2008).

С 
  (1918—2007) — британский политик, член Палаты общин от Южного Престона (1974—1983) и Престона (1983—1987).

Т 
  (ок. 1896 — ?) — австралийский регбист, игрок национальной сборной.
  (род. 1942) — британский военный лётчик, генерал-комендант Полка Королевских ВВС.
  (1944—2021) — австралийский поэт.
  (род. 1962) — британская певица, лауреат премии MTV Europe Music Award за лучший клип (с группой Massive Attack; 1995) и премии Ассоциации независимой музыки (2018).

У 
  (1857—1946) — британский общественный и политический деятель, президент партии Социально-демократическая федерация (1900) и Конгресса профсоюзов (1912), член Палаты общин от Южного Уэст-Хэма (1906—1918) и Плэйстоу (1918—1945).
 Торн, Уильям (ум. 1397) — английский хронист, монах-бенедиктинец.
  (ум. 1915) — австралийский журналист и политик, мэр Брисбенского муниципального совета (1898—1899).
  (1865—1920) — американский теннисист, финалист Чемпионата США (1884).
  (1844—1923) — канадский предприниматель и политик, член Сената Канады (1913—1923).
  (1848—1910) — американский игрок в поло, член национальной сборной.
  (1845—1928) — американский политик, лейтенант-губернатор штата Кентукки (1903—1907).
  (1844—1920) — американский военный деятель, участник Гражданской войны в США, обладатель Медали Почёта.

Ф 
  (1892—1981) — англиканский священник, епископ Ньясаленда (1936—1961).
  (1930—2021) — американский автор комиксов, лауреат премии Национального общества карикатуристов (1963) и премии Inkpot (1978).
  (1922—2017) — американский композитор, лауреат премии «Лавровый лист» Альянса американских композиторов (1987).

Х 
  (1885—1962) — американский политик, председатель Палаты представителей штата Арканзас (1935—1938).
  (1918—1944) — американский солдат, участник Второй мировой войны, обладатель Медали Почёта (посмертно).

Э 
  (1923—2013) — новозеландский военный моряк, Начальник штаба ВМФ (1972—1975), первый комиссар Пожарной службы Новой Зеландии.
  (род. 1966) — британский футболист и тренер, обладатель Кубка Англии в составе клуба «Уимблдон» (1988) и Кубка полноправных членов в составе «Кристал Пэласа» (1991).
  (1885—1970) — британский военный деятель, начальник Шотландского командования Британской армии (1941—1945).
 Торн, Эрин (род. 1981) — американская баскетболистка.
 Торн, Эрнест (1887—1968) — британский полицейский и перетягиватель каната.

Я 
  — шведский лыжник, чемпион мира в эстафете по спортивному ориентированию на лыжах (1980).

Составные фамилии 
 Гаген-Торн
  (1882—1966) — американская миниатюристка.
 Сиприани Торн, Хуан Луис (род. 1943) — перуанский кардинал, опусдеист, титулярный епископ.
  (род. 1971) — британский бегун, чемпион Европы в беге на 400 м и эстафете 4×400 м на открытом воздухе (1994) и в беге на 400 м в закрытых помещениях (1994, 1996).
 Торн-Приккер, Ян (1868—1932) — нидерландский художник.
 Торн-Смит, Кортни (род. 1967) — американская актриса.
  (род. 1943) — американский фотограф, чьи работы входят в частности в собрания Смитсоновского музея американского искусства и вашингтонской Национальной галереи искусства.

См. также 
 Торна
 Торин
 Торино
 TURN
 Червоточина Морриса — Торна
 Объект Торна-Житков